Tammi Ann (nascida em 4 de outubro de 1971) é uma ex-atriz pornográfica norte-americana, natural de Santa Cruz, Califórnia. Estreou por volta de 1993 e deixou a indústria de filmes adultos em 1998. Fez cerca de 200 filmes adultos durante a sua carreira.

Prêmios
1995 AVN Most Outrageous Sex Scene para o Motor Oil Anal cena em Depraved Fantasies (com Debi Diamond e Bionca)
1996 XRCO Unsung Siren

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Santa Cruz (Califórnia)